Сан Хилберто има више значења:

 Сан Хилберто (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хилберто (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хилберто, Ел Суењо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хилберто (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику